Agent trouble, un film de Jean-Pierre Mocky ;
 Agent trouble, un roman de Malcolm Bosse ;
 Agent trouble, le  de la série de bande dessinée L'Agent 212 ;
 Agent trouble, un épisode de série télévisée Burn Notice.